«Eurovision: Europe Shine a Light» («Евровидение: Европа зажигает огни») — песенное шоу, организованное Европейским вещательным союзом (EBU) и голландскими вещателями AVROTROS, NOS и NPO. Шоу заменило собой «Евровидение-2020», которое пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.

Прямая трансляция продлилась два часа и транслировалась на официальном канале конкурса на YouTube.

Формат 
Это четвёртое специальное шоу, организованное ЕВС под брендом «Евровидения». Ранее были шоу, посвящённые 25-й, 50-й и 60-й годовщинам конкурса.

В шоу приняли участие все исполнители, которые должны были участвовать в «Евровидении-2020», участники прошедших конкурсов, исполнившие известные песни «Евровидения» в знаковых местах по всей Европе. Вместе исполнители-участники исполнили победную песню «Евровидения-1997» «Love Shine a Light» группы Katrina and the Waves из своих стран. Также были показаны клипы фанатов Евровидения, поющих песню Джонни Логана «What's Another Year?», победителя «Евровидения-1980» в Гааге.

Место проведения 
1 апреля 2020 года Хилверсюм был утверждён в качестве принимающего города для проведения мероприятия, а Студия 21 в  была утверждена в качестве места проведения шоу.

Ведущие 
Шоу вели три человека: актриса и телеведущая Шанталь Янзен, певец  и певица Эдсилия Ромбли, которая представляла Нидерланды на конкурсах 1998 и 2007 годов. Вместе они должны были стать ведущими конкурса «Евровидение-2020».

Знаковые места 
Во время шоу были показаны достопримечательности стран, которые должны были участвовать в конкурсе 2020 года, за исключением Молдавии, Финляндии и Чехии.

Вещатели и комментаторы 

Шоу состоялось 16 мая 2020 года в 21:00 CEST и транслировалось абсолютно всеми странами-участницами «Евровидения-2020».

Следующие страны также транслировали шоу. Они либо ранее участвовали на Евровидении, либо пытались принять в нём участие:

Примечания

Ссылки 
 

2020 год в музыке
2020 год в Нидерландах
Евровидение-2020